Соревнования в спринте на 10 км среди мужчин на чемпионате мира 2015 по биатлону в Контиолахти прошли 7 марта.

Из 127 участников без промахов оба рубежа отработали лишь два биатлониста: Тарьей Бё («бронза») и Ярослав Соукуп.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IBU

Чемпионат мира по биатлону 2015